Die spanische Provinz Bizkaia hat 112 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Bizkaia
Bizkaia
!Gemeinden